Миланка Кляич (; 1924, Старо-Село — 22 января 1943, Йошевица) — югославская партизанка Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родилась в 1924 году в Старе-Селе. Родом из бедной крестьянской семьи. В возрасте 13 лет уехала в Войводину на работу, зимой вернулась в деревню. Её отец, Марк, являлся членом коммунистической партии и воспитал в дочери уважение к идеям марксизма. В возрасте 17 лет Миланка в самом начале войны ушла в партизанское подполье. Участвовала в боях против усташей, в которых погибли её отец и брат. Миланка вскоре вступила в Банийский партизанский отряд.

Она проявляла необыкновенную храбрость, что позволило ей командовать целым десятком партизан. Участвовала в боях с гарнизонами оккупированных деревень, штурме усташских укреплений. В битве близ Маюра она лично уничтожила немецкого капитана. В 1942 году её приняли в Коммунистическую партию, а партизанская газета «Женщина сегодня» () писала довольно много о её подвигах. Также Миланка участвовала в боях против немецко-хорватских войск на железной дороге Сисак-Сунье с 18 по 19 ноября 1942.

22 января 1943 партизаны штурмовали село Йошевица. Во время штурма Миланка шла в третьем ряду партизан и приближалась ко рву, который надо было преодолеть. На расстоянии примерно двух метров от рва девушка была смертельно ранена.

В войне погибла вся её семья. Посмертно Миланку Кляич наградили званием Народного героя 27 ноября 1953 года.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“ Београд, 1975. година
 Хероине Југославије. „Спектар“, Загреб 1980. година.

Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии
Коммунисты Югославии
Дети в войнах